

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Moszczenica – sołectwo, część miasta Jastrzębie-Zdrój
 Moszczenica – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Moszczenica – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Moszczenica – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Moszczenica – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Moszczenica – część wsi Siemiechów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Moszczenica – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice

Gminy 
 gmina Moszczenica (powiat piotrkowski) w woj. łódzkim
 gmina Moszczenica (powiat gorlicki) w woj. małopolskim

Cieki w Polsce 
 Moszczenica – rzeka, prawy dopływ rzeki Bzura
 Moszczenica – rzeka, lewy dopływ rzeki Wieprza
 Moszczenica – potok, dopływ Dunajca

Inne 
 Moszczenica – wieś na Ukrainie, w okresie międzywojennym leżąca w województwie wołyńskim
 Moszczenica – kopalnia

Zobacz też 
 Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna
 Moszczanica

Linki zewnętrzne